

Geografia 
Canada
 Isola di Nottingham – isola di Nunavut
Regno Unito
 Nottingham – città nella contea di Nottinghamshire, Inghilterra
Stati Uniti d'America                       
 Nottingham – città della Contea di Rockingham, New Hampshire
 Nottingham – township della Contea di Washington, Pennsylvania
 East Nottingham – township della Contea di Chester, Pennsylvania
 West Nottingham – township della Contea di Chester, Pennsylvania

Altro 
 Michael Nottingham (1989) – calciatore nevisiano
 Nottingham Forest Football Club – società calcistica inglese